Габальдо́н () — испанская фамилия и топоним.

Фамилия 
Известные носители:
  (1909—1990) — венесуэльский учёный-медик.
 Габалдон, Гай (1926—2006) — морской пехотинец из США, участник битвы за Сайпан.
 Гэблдон, Диана (род. 1952) — американская писательница, дочь Тони Габалдона.
  (1875—1942) — филиппинский политик.
  (род. 1949) — испанская актриса.
  (1930—1998) — американский сенатор от штата Аризона.

Топоним 
 Габальдон — испанский муниципалитет в провинции Куэнка.
  — филиппинский муниципалитет в провинции Нуэва-Эсиха.

См. также 
 Солера-де-Габальдон